Brindisi  steht für:
 Brindisi, Hafenstadt in Apulien, Italien
 Brindisi (Wein), gleichnamige Weine aus der Provinz Brindisi
 Brindisi (Trinkspruch), italienischer Begriff für Toast, Trinkspruch
 Italienischer Name für den ehemaligen österreichisch-ungarischen Kreuzer SMS Helgoland (Schiff, 1912)

Brindisi ist der Familienname bzw. Namensbestandteil folgender Personen: 
 Laurentius von Brindisi (1559–1619), eigentlich Giulio Cesare Russo, italienischer Theologe und Heiliger
 Leucius von Brindisi (vermutlich 2. Jahrhundert), katholischer Bischof und Märtyrer
 Margaritos von Brindisi (1145–1197), italienischer Pirat und Admiral

 Anthony Brindisi (* 1978), US-amerikanischer Politiker
 Miguel Brindisi (* 1950), argentinischer Fußballspieler
 Remo Brindisi (1918–1996), italienischer Maler und Kunstsammler
 Rodolfo Brindisi (1932–2009), argentinischer Schauspieler